Rosa 'Margaret Merril' — сорт роз, относится к классу Флорибунда. 

Название этому сорту было дано в честь вымышленного человека.

Биологическое описание 
Куст прямостоячий, высота 70—150 см, ширина 60—120 см. Кусты оголяются снизу. По характеру цветения сорт напоминает чайно-гибридные розы.

Листья тёмно-зелёные, блестящие.

Цветки чашевидные, полумахровые, белые с нежно-розовым центром, около 10 см диаметром.  По некоторым данным в холодном климате цветки нежно-розовые, в жарком белые. В начале лета цветки появляются чаще по одному, а во второе цветение - в крупных кистях. 

Тычинки красноватые. Пыльца серая.

Аромат сильный, цитрусово-пряный, согласно другому источнику напоминает аромат розового масла.

Внешне 'Margaret Merril' похожа на 'Iceberg', но хорошо отличается наличием аромата.

В культуре 
Цветение непрерывное.

Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 6b до 10b.

Устойчивость к дождю и мучнистой росе высокая, к чёрной пятнистости средняя.

Болезни и вредители

Происхождение 

По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания 

Margaret Merril